

Села:
 Надеждине — Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район
 Надеждине — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Надеждине — Запорізька область, Мелітопольський район
 Надеждине — Харківська область, Лозівський район, Близнюківська селищна громада
 Надеждине — Харківська область, Лозівський район, Лозівська міська громада
 Надеждине — Харківська область, Красноградський район